Kuka – wieś w Bośni i Hercegowinie, w gminie Višegrad
 Kuka – wieś na Cyprze, w dystrykcie Limassol
 Kuka – wieś w Indiach, w Pendżabie, w dystrykcie Kapurthala
 
 Kuka – niemieckie przedsiębiorstwo
 Kuka Records – polskie wydawnictwo muzyczne

Ludzie o nazwisku Kuka 
 Pavel Kuka (ur. 1968) – czeski piłkarz